Вячесла́в Миро́нов: Миронов, Вячеслав Александрович (род. 1939) — председатель Законодательного Собрания Тверской области, доктор технических наук, ректор ТТГУ. 
 Миронов, Вячеслав Николаевич (род. 1966) — российский военный деятель, писатель.
 Миронов, Вячеслав Петрович (1938—1994) — генерал-полковник, организатор разработки и производства военной техники, лауреат Государственной премии СССР.